Pană se poate referi la:

 Pană, formațiune epidermică caracteristică a învelișului extern și a aripilor păsărilor moderne
 Pană (geometrie), poliedru cu cinci fețe, două triunghiulare și trei trapezodale.
 Pană (instrument de scris)
 Pană (organ de mașini), piesă de lemn sau metal, de forma unei prisme, folosită la fixarea sau la înțepenirea unor piese, la asamblarea sau la solidarizarea unor organe de mașini, a unor elemente de construcție
 Pană (unealtă), piesă de lemn sau metal, de forma unei prisme, folosită la despicarea lemnelor, la detașarea unor bucăți dintr-un material

Nume de familie 
 Adriana-Doina Pană
 Aurel Pană
 Aurelian Pană
 Doru Viorel Pană
 Eduard Pană
 Gheorghe Pană
 Marian Pană
 Sașa Pană
 Tudor Pană
 Viorel Marian Pană
 Zaharia Pană
 Gabriela Pană Dindelegan

Altele 
 Pănășești
 Pănătău

Nume de familie românești